Neon Shark vs Pegasus — альбом американского рэпера Trippie Redd. Он был выпущен 19 февраля 2021 года, как делюкс-версия его третьего студийного альбома Pegasus. Он содержит гостевые участия от Трэвиса Баркера, Machine Gun Kelly, Blackbear, Чины Морино, Scarlxrd и ZillaKami. Pegasus был выпущен 30 октября 2020 года и включил в себя гостевые куплеты от Myiah Lynnae, Yung LB, PartyNextDoor, Криса Брауна, Rich the Kid, Янг Тага, Фьючера, Lil Mosey, Quavo, Басты Раймс, Шона Кингстона, Doe Boy, Лила Уэйна, HoodyBaby и Swae Lee.

История 
В июне 2020 года Trippie Redd заявлял, что делюкс-версия Pegasus станет полноценным рок-альбомом и будет называться Neon Shark.

Trippie Redd выпустил главный и единственный сингл «Dreamer» в свой 21 день рождения, 18 июня 2020 года. Всего в делюкс-версию вошло четырнадцать новых песен. До того, как альбом был выпущен, он просочился в сеть на сервисе Tidal, но быстро был удалён. Это первый рок-проект исполнителя, а также его первый проект, в котором нет хип-хопа и рэпа.

Список композиций 
Информация из Tidal.

Примечания
  неуказанные сопродюсеры.
 Все песни из делюкс-версии стилизованы под маюскул.
Сэмплы
 «TR666» содержит сэмпл «A Garden of Peace» от Лонни Листона Смита.
 «I Got You» интерполирует «I Know What You Want» от Басты Раймс и Мэрайи Кэри.

Примечания

Комментарии

Источники 

Альбомы Trippie Redd